Restrição (teoria da informação)
Teoria das restrições

Ver também

Desambiguação